Ожигинская — название населённых пунктов в России:

 Ожигинская — деревня в Вожегодском районе Вологодской области.
 Ожигинская — деревня в Тарногском районе Вологодской области.